Городницька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Городницький район
 Городницька сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Городницька сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Городницька сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Городницька сільська рада — Черкаська область, Уманський район